Die Nationalhymne der Mongolei ist 1950 entstanden. Die Musik wurde von Bilegiin Damdinsüren (1919–1991) und Luwsandschambyn Mördordsch (1915–1996) komponiert, die ursprüngliche Fassung des Textes stammt von Tsendiin Damdinsüren (1908–1986). 

Während die Melodie seit Einführung der Hymne unverändert blieb, war der Text mehrfach Änderungen unterworfen: So wurde 1961 eine von Dsewegmiddiin Gaitaw und Tschuilyn Tschimid verfasste Version in Kraft gesetzt, in der die kommunistische Ausrichtung des Landes stärker betont wurde. Im Zuge der Demokratisierung der Mongolei wurde 1991 wieder der Originaltext aus dem Jahr 1950 eingeführt, jedoch ohne die mittlere Strophe, die Lobpreisungen der kommunistischen Führer Lenin, Stalin, Süchbaatar und Tschoibalsan enthielt. Am 6. Juli 2006 beschloss das mongolische Parlament eine modifizierte Fassung des Originaltextes, im Gedenken an Dschingis Khan.

Vorläufer der heutigen Nationalhymne der Mongolei war die von 1924 bis 1950 gültige "Mongolische Internationale" (Mongol Intyörnatsional), die mit dem gleichnamigen Kampflied der internationalen Arbeiterbewegung jedoch nur den Titel gemeinsam hatte.

Aktueller Text (seit 2006)

Text von 1961 bis 1991

Text von 1950 bis 1961 und von 1991 bis 2006

Siehe auch 
 Liste der Nationalhymnen
 Flagge der Mongolei
 Wappen der Mongolei

Einzelnachweise 

Nationalhymne
Nationales Symbol (Mongolei)